Knowles je příjmení keltského původu, které mají následující osoby:

 Beyoncé Knowles (* 1981), americká zpěvačka
 Cyril Knowles (1944-1991), anglický fotbalista
 Durward Knowles (1917–2018), bahamský jachtař
 Charles Knowles (1704-1777), britský admirál
 James Sheridan Knowles (1784–1862), irský herec a dramatik
 Malcolm Sheperd Knowles (1913–1997), americký teoretik vzdělávání dospělých
 Mark Knowles (* 1971), bahamský tenista
 Patric Knowles (1911–1995), anglický herec
 Solange Knowles (* 1986), americká zpěvačka, sestra Beyoncé
 William Standish Knowles (1917–2012), americký chemik